A Föld országainak/területeinek terület szerinti listája (a területbe beleszámítanak a tavak és folyók is). A tengerentúli területek akkor számítanak bele az adott ország területébe, ha azok az illető ország szerves részét képezik, ellenkező esetben külön vannak felsorolva. Leszámítva a nemzetközileg el nem ismert antarktiszi területi igényeket.

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó cikkek 
 Legnagyobb birodalmak listája (a történelem folyamán)

Terulet